A Copa Brasil de Futebol Infantil de 2016 foi a 21ª edição da "Copa Votorantim", a tradicional competição de futebol masculino para atletas com até 15 anos de idade do Brasil. Organizada pela Prefeitura Municipal de Votorantim, acontece entre 14 e 25 de janeiro, na cidade paulista de Votorantim e é disputada por 16 equipes de oito estados do país. As partidas são disputadas no Estádio Municipal Domenico Paolo Metidieri.

Regulamento 

As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro equipes, que jogam entre si em turno único na primeira fase. O Grupo A é formado por Flamengo, Corinthians, Coritiba e Vitória. No Grupo B estão Atlético-MG, Palmeiras, Internacional e Bahia. No C estão Botafogo, São Paulo, Grêmio e Goiás; e o D é composto por Cruzeiro, Votorantim, Figueirense e Sport. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final e assim sucessivamente até a decisão no dia 24. Como é uma competição sub-15, os jogos são disputados em dois tempos de 30 minutos e não há limite de substituições.

Alojamento 

Os 16 times foram alojados em escolas municipais. Goiás Grêmio, Palmeiras e Sport ficarão na escola Professor Abimael Carlos de Campos, na Vila Domingues. Atlético-MG, Botafogo, Corinthians e Internacional ocuparão a escola Professora Helena Pereira de Moraes, no Centro. Coritiba, Flamengo, São Paulo e Vitória serão alojadas na escola Professora Lucinda R. Pereira Inácio, no Morumbi. Cruzeiro, Figueirense e Bahia estarão na escola Professora Isabel Ferreira Coelho, Rio Acima. A equipe de Votorantim ocupará a creche Célia Shiozotto Marinoni.

Transmissão 
 : TV TEM e TV Votorantim

Equipes participantes 

Como já ocorrera na edição anterior, foi formada uma seleção de atletas sub-15 da cidade de Votorantim para a disputa. As 16 equipes que participaram desta edição foram:

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final

Tabela 
As letras indicam os primeiros colocados dos grupos e os números indicam os classificados pelo índice técnico.

Ligações externas 

2016
Futebol de 2016 em São Paulo